Рефия́-султа́н (; 8 января 1842 года, Стамбул — 1880 год, Стамбул) — дочь османского султана Абдул-Меджида от его четвёртой жены Гюльджемаль Кадын-эфенди.

Биография 
Рефия-султан родилась 8 января 1842 года и была второй дочерью и вторым ребёнком Абдул-Меджида от четвёртой жены Гюльджемаль Кадын-эфенди. У Рефии было трое полнородных сестёр (одна из них близнец) и брат Мехмед V, а также несколько братьев и сестёр от браков отца с другими женщинами. Мать девочки умерла, когда ей было 9 лет. Вместе с сестрой Фатьмой и братом Мехмедом Рефия была передана на воспитание главной жене отца Серветсезе Кадын-эфенди. 

В 1853/1854 году Рефия вышла замуж за Мехмеда Эдхема-пашу. В 1856/1857 году заключила второй брак. По другим данным, брак с Эдхемом-пашой был единственным и был заключён в 1857 году; от Эдхема имела потомство.

Скончалась в 1880 году, вероятно в Стамбуле.

Примечания

Литература 
 
 

Дочери султанов Османской империи